Koloniale raad (Curaçao), van 1833 tot 1938 een advieslichaam van de Kolonie Curaçao
 Koloniale Raad (Suriname), tot 1866 een adviserende raad in Suriname